Александр Тюренков:
 Тюренков, Александр Алексеевич (1924—2008) — советский и российский скульптор.
 Тюренков, Александр Ефимович (1910—1971) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.